Uvbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Uvbergstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Uvbergstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Uvbergstjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Uvbergstjärnen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Uvbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Uvbergstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn